Le Champion Pack 03 est le  Champion Pack sorti en France du jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh!. Un Champion Pack est une extension de cartes rares dans laquelle certaines cartes ont été rééditées, et d'autres sont nouvelles, et dont le principal but est de fournir des cartes ayant été classées comme parmi les meilleurs par les joueurs, en fonction de leur fréquence d'utilisation dans les decks des joueurs.
Un Champion Pack est distribué lors de certains tournois à chaque joueur, puis le nombre de Champion Pack augmente avec la place dans le classement des joueurs. Un Champion Pack contient 3 cartes au hasard parmi les 20 possibles.

Liste des Cartes 
Cette édition contient 20 cartes du jeu :

Assaillant D.D. rare

B.E.S. Cœur cristallin 

Cercle d'enchantement de Pikeru rare

Chasseur de précision Super rare

Chef des protecteurs du tombeau

Chiron le mage

Contrat avec les abysses

Dragon Féerique

Espion des protecteurs du tombeau Super rare

Foudre du monde ténébreux Super rare

Gold, Wu-Lord du monde ténébreux rare

Kaibaman

Libération de la nature sauvage

Manticore des Ténèbres rare

Moissoneur d'Esprit Super rare

Ruines Etendues rare

Saturne, Agent du jugement rare

Une plume de phoenix

Unité des magiciens Ultra rare

Vallée Mortuaire

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer